Bastö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bastö (Finström, Åland), 
 Bastö, Houtskär, Åboland, 
 Bastö, Ingå, Nyland, 
 Bastö, stadsdel i Helsingfors, Nyland, 
 Bastö, Borgå, Nyland,

Se även
Bastö stråket
Bastøy

Robotskapade Finlandförgreningar